Bates steht für:
 Bates, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 The Bates, deutsche Band
 Mount Bates (Norfolkinsel), Berg auf der Norfolkinsel
 Bates Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Bates ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bates (Arkansas)
 Bates (Idaho)
 Bates (Illinois)
 Bates (Louisiana)
 Bates (Michigan)
 Bates (New York)
 Bates (Ohio)
 Bates (Oregon)
 Bates (Tennessee)
 Bates (Washington)
 Bates City, Missouri
 Bates Creek Camp, Missouri
 Bates Creek, North Carolina
 Bates Hill, Tennessee
 Bates Junction, Michigan
 Bates Location, Michigan
 Bates Mill, New Jersey

im NRHP gelistete Objekte:
 Bates Battlefield, in Unknown, Wyoming, ID-Nr. 74002286
 Bates Building, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 79002700
 Bates Cobblestone Farmhouse, in Middlesex, New York, ID-Nr. 92000436
 Bates County Courthouse, in Butler, Missouri, ID-Nr. 01000684
 Bates House, in Bedford, Kentucky, ID-Nr. 84002026
 Bates Log House, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 82002683
 Bates Park Historic District, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 96001154
 Bates Round Barn, in Greene, New York, ID-Nr. 84002071
 Bates School, in Bates, Arkansas, ID-Nr. 06000081
 Bates Tourist Court, in Marshall, Arkansas, ID-Nr. 93000979
 Bates Well Ranch, in Ajo, Arizona, ID-Nr. 94000493
 Bates-Cockrem House, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 82001376
 Bates-Englehardt Mansion, in St. Johnsville, New York, ID-Nr. 89002091
 Bates-Geers House, in Plato, Missouri, ID-Nr. 82003159
 Bates-Hendricks House, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 77000143
 Bates-Seller House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 79002127
 Bates-Sheppard House, in Cuero, Texas, ID-Nr. 88001948
 Bates-Tanner Farm, in Bothell, Washington, ID-Nr. 95000189

Siehe auch:
 Bates Lake
 Bates Township
 Bates-Nunatakker
 Norman Bates